Хидэто Наканэ (; род.  в Нагое, Япония) — японский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за проконтинентальную команду «».

Достижения 

 2013
6-й Тур Хоккайдо
 2014
4-й Тур Кумано
4-й Тур Иджена
9-й Тур Восточной Явы
 2015
1-й Этап 1 Критериум Сайтамы
4-й Тур Кумано
 2016
4-й Тур Хоккайдо
 2017
9-й Тур Азербайджана
9-й Тур Хоккайдо

Ссылки 
Наканэ, Хидэто на FirstCycling 

Велогонщики Японии